Yarowilca puede referirse a:

 Yarowilca, provincia huanuqueña; o
 Yarowilca, título otorgado a los gobernantes del Reino huanuco.